Gauricus (italienisch Gaurico) ist:

Name folgender Personen:

 Lucas Gauricus (italienisch Luca Gaurico; 1476–1558), Bischof von Civita-Ducale, Mathematiker und Astrologe
 Pomponius Gauricus (italienisch Pomponio Gaurico; * um 1482, † um 1530), italienischer Kunsttheoretiker der Renaissance

Außerdem:
 Gauricus (Mondkrater), benannt nach Lucas Gauricus